3 rejony w Federacji Rosyjskiej:
 Rejon błagowieszczeński – w Baszkirii
 Rejon błagowieszczeński – w Kraju Ałtajskim
 Rejon błagowieszczeński – w obwodzie amurskim